Club Voleibol Tenerife – hiszpański żeński klub siatkarski
 Club Voleibol Tenerife – hiszpański męski klub siatkarski